Rejto ist der Name von:
 Gabor Rejto (1916–1987), US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
 Peter Rejto, US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge